Ссыльнопоселенцы (также ссыльно-поселенцы):

 в Российской империи (1822—1917) — осуждённые, сосланные на поселение в Сибирь или «вышедшие на поселение» после каторги. В отличие от ссыльно-каторжныx не привлекались к принудительным работам.
 Одна из категорий ссыльных в СССР, наряду с «спецпереселенцами» (обычно перемещёнными в связи с их этнической принадлежностью), «административно-высланными» (сосланными без обвинения и суда, обычно членами семей репрессированных), «трудпоселенцами» (раскулаченными). Категория «ссыльнопоселенцев» перестала существовать к 1959 году.

См. также 
 Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев

Источники 
  в Большом Энциклопедическом Словаре